Kirwan peut faire référence à : 
Une personne :
 Richard Kirwan, (1733-1812), scientifique irlandais,
 Simon Kirwan Donaldson, (), scientifique britannique,
 John Kirwan, (1964-), joueur de rugby à XIII et à XV néo-zélandais,
 Danny Kirwan (1950-2018), guitariste et chanteur de Fleetwood Mac.
 Frances Kirwan (1959-), mathématicienne britannique.

Un lieu :
 Port Kirwan, une municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador.

Un vin :
 Château Kirwan, un  des vins de Bordeaux.

Un théorème :
 Théorème de Jeffrey-Kirwan.

Homonymie de patronyme